Wenus z Ille – nowela Prospera Mériméego
 Wenus z Ille – film z 1967 roku